Трнавац је насељено место града Зајечара у Зајечарском округу. Према попису из 2002. било је 474 становника (према попису из 1991. било је 570 становника).

Смештено је 12 -{km}- североисточно од града Зајечара, на левој обали Великог Тимока, с обе стране пута и железничке пруге Зајечар-Неготин.

Назив насеља је фитогеографског порекла, по трњу које су затекли први становници. Насеље је формирано на месту с многобројним траговима римске насељености.

Демографија 
У насељу Трнавац живи 414 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 50,0 година (47,2 код мушкараца и 52,7 код жена). У насељу има 155 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,06.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Зајечар
Насељена места у Зајечарском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији